Aledo steht für:
 Aledo (Rebsorte), weiße spanische Rebsorte

Orte:
 Aledo (Spanien), Stadt in der Autonomen Region Murcia
 Aledo (Illinois), im Mercer County
 Aledo (Oklahoma), im Dewey County
 Aledo (Texas), im Parker County